Сокращение ХМП может означать:
 Химико-механическая планаризация (также химико-механическая полировка) — этап в производстве микроэлектронных компонентов (интегральных схем): удаление неровностей с поверхности изготавливаемой полупроводниковой пластины комбинацией химических и механических способов.
 Государственный Музей природы Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (также известен под названием «Харьковский музей природы»).
 Химически модифицированный полиизобутилен.
 Христианская миссия помощи слепым (ХМП), или  (ХМС) — международная организация.
 ХМП — серия хлопкоуборочных машин производства белорусской компании «Гомсельмаш».